Budy peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Budy, village du powiat de Grudziądz
 Budy, village du powiat de Mogilno
 Budy, village de la gmina de Bobrowo
 Budy, village de la gmina de Zbiczno

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Budy, village du powiat de Konin
 Budy, village du powiat de Krotoszyn
 Budy, village du powiat de Złotów

dans la voïvodie de Łódź
 Budy, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Budy, village du powiat de Kozienice
 Budy, village du powiat de Płock
 Budy, village du powiat de Siedlce

dans la voïvodie de Podlachie
 Budy, village du powiat de Białystok
 Budy, village du powiat de Grajewo
 Budy, village du powiat de Mońki

dans la voïvodie de Poméranie
 Budy, village du powiat de Bytów
 Budy, village du powiat de Słupsk
 Budy, village du powiat de Starogard

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Budy, village du powiat de Końskie
 Budy, village du powiat de Staszów

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Budy, village 

en  :
 Budy, village de Mordovie